Амар Мухсин (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Хельсингборг».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в «Бергшё». В 15-летнем возрасте перешёл в «Босону», за которую выступал в пятом дивизионе, после чего перешёл в «Утсиктен», где играл в молодёжной команде. Взрослую карьеру начал в 2017 голу в «Гуннильсе», за который провёл за два сезона 33 матча в третьем дивизионе, в которых забил 26 мячей. Перед сезоном 2019 года вернулся в «Утсиктен».

В начале 2020 года подписал контракт с «Йёнчёпингс Сёдра». Не проведя ни одного матча за клуб, в июле того же года на правах аренды до конца сезона перебрался в «Шёвде». За время аренды принял участие в 21 матче, в котором забил 13 мячей. По окончании аренды по обоюдному согласию расторг контракт с «Йёнчёпингс Сёдра».

В феврале 2021 года перебрался в другой клуб из первого дивизиона — «Ассириска Турабдин», где провёл один сезон. 30 декабря того же года подписал с «АФК Эскильстуна» контракт, рассчитанный на три года. Первую игру за новый клуб в Суперэттане провёл 2 апреля в гостях против «Йёнчёпингс Сёдры», появившись на поле в стартовом составе.

12 августа 2022 года перешёл в «Хельсингборг», подписав соглашение на три с половиной сезона. 13 августа дебютировал в чемпионате Швеции в домашней встрече с «Сириусом», появившись на поле в середине второго тайма вместо Расмуса Видесхейм-Пауля. 31 августа в игре второго раунда кубка страны с «Тордом» забил четыре мяча, чем помог своей команде разгромно победить соперника и выйти в групповой этап.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хельсингборга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Гуннильсе»
Игроки ФК «Утсиктен»
Игроки ФК «Шёвде»
Игроки ФК «Ассириска Турабдин»
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК «Хельсингборг»